Lago – massa d'acqua, perlopiù dolce, raccolta nelle cavità terrestri

Persone 
 Lago – generale di Filippo II di Macedonia e padre di Tolomeo I Sotere
 Alejandro Lago – calciatore uruguaiano
 Antonio Lago – ingegnere italiano
 Giorgio Lago – giornalista italiano
 Mario Lago – diplomatico italiano
 Nais Lago – attrice croata naturalizzata italiana
 Roberto Lago – calciatore spagnolo

Geografia

Italia
 Lago – comune in provincia di Cosenza
 Lago – frazione di Montefiorino in provincia di Modena
 Lago – frazione di Castellabate in provincia di Salerno
 Lago – frazione di Revine Lago in provincia di Treviso
 Lago – località (non frazione) di Fiumalbo in provincia di Modena, dove curiosamente non esiste nessun lago

Resto del mondo
 Lago – parrocchia civile di Allande (Spagna)
 Lago – villaggio del Balavé (Burkina Faso)
 Lago – census-designated place della Contea di Cameron, Texas (Stati Uniti d'America)

Altro
 Lago – stazione della metropolitana di Madrid
 Lago – singolo del 2017 di Giò Sada
 Talbot-Lago – scuderia di Formula 1
 Lago – azienda di videogiochi 1984-2012